Райко Петров може да се отнася за:

 Райко Петров (1876 – 1933), български революционер, деец на ВМОРО от Малко Търново;
 Райко Петров (1930-2011), български треньор и състезател по борба.